El nombre de Luis Fernández de Córdoba o Córdova puede aludir a alguno de los siguientes individuos:

 Luis Fernández de Córdoba y Zúñiga (m. 1526). Noble y diplomático español. Fue IV conde de Cabra y vizconde de Iznájar y por su matrimonio con la hija del Gran Capitán pasó a ser duque consorte de Sessa, Terranova y Santángelo.
 Luis Fernández de Córdoba Portocarrero (1555-1625). Noble y prelado español que llegó a ser obispo de Salamanca y Málaga y arzobispo de Santiago de Compostela y de Sevilla.
 Luis Fernández de Córdoba y Arce (1593-1673). Noble y militar español. Fue gobernador de Chile (1625-1629) y de las Islas Canarias (1638-1644).
 Luis Mauricio Fernández de Córdoba y Figueroa (1650-1690). Noble español. Fue duque de Feria y marqués de Montalbán, de Priego y de Villafranca.
 Luis Fernández de Córdoba (1696-1771). Prelado y noble español de la Casa de Medinaceli. Fue arzobispo de Toledo y cardenal y ostentó los títulos de conde de Teba, marqués de Ardales y señor de Campillo.
 Luis Fernández de Córdoba y Spínola (1704-1768). Noble español y Grande de España. Fue el XI duque de Medinaceli, y también duque de Feria, de Alcalá de los Gazules, de Segorbe y de Cardona.
 Luis Fernández de Córdova (1798-1840). Noble, militar, político y diplomático español que combatió en la Primera Guerra Carlista.
 Luis Fernández de Córdoba y Salabert (1880-1956). Noble español. Fue el XVII duque de Medinaceli, jefe de la Casa de Medinaceli y quince veces Grande de España.